Michigan (stilizzato come Sufjan Stevens Presents... Greetings from Michigan, the Great Lake State) è un album in studio del musicista e cantautore statunitense Sufjan Stevens, pubblicato nel 2003.

Tracce

Collegamenti esterni